Garber ist der Familienname  folgender Personen:

 Don Garber (* 1957), US-amerikanischer Fußballfunktionär
 Eric Garber (* 1944), US-amerikanischer Autor, siehe unter seinem Pseudonym Andrew Holleran
 Harvey C. Garber (1866–1938), US-amerikanischer Politiker
 Jacob A. Garber (1879–1953), US-amerikanischer Politiker
 Jake Garber (* 1965), US-amerikanischer Maskenbildner und Spezialeffektkünstler
 Jan Garber (1894–1977), US-amerikanischer Jazz-Violinist und Bigband-Leader
 Johann Garber (* 1947), österreichischer Grafiker
 Jörn Garber (* 1942), deutscher Germanist
 Josef Garber (1883–1933), österreichischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Joseph R. Garber (1943–2005), US-amerikanischer Autor
 Judith G. Garber (* 1961), US-amerikanische Diplomatin
 Klaus Garber (* 1937), deutscher Literaturwissenschaftler und Literaturtheoretiker
 Marjorie Garber (* 1944), amerikanische Anglistin und Hochschullehrerin
 Matthew Garber (1956–1977), britischer Schauspieler
 Milton C. Garber (1867–1948), US-amerikanischer Politiker
 Otto Garber, Kriminalkommissar in der Fernsehserie Ein starkes Team
 Peter M. Garber (* 1947), US-amerikanischer Nationalökonom
 Roland Garber (* 1972), österreichischer Radrennfahrer
 Silas Garber (1833–1905), US-amerikanischer Politiker
 Stefan Garber (* 1955), deutscher Konzernmanager
 Terri Garber (* 1960), US-amerikanische Fernsehschauspielerin
 Victor Garber (* 1949), kanadischer Schauspieler

Garber ist der Name folgender Orte:
 Garber (Illinois), Ford County, Illinois, Vereinigte Staaten
 Garber (Iowa), Vereinigte Staaten
 Garber (Oklahoma), Vereinigte Staaten
 Garber (Deutschland) in Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen
 Garber (Italien) in Südtirol, Italien

Garber steht für:
 (3076) Garber, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Garbe
 Garbers